El nombre James Wilson puede referirse a:

 James Wilson (1742-1798), uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.
 James Wilson (1805-1860), hombre de negocios, economista y político escocés.
 James G. Wilson (1915-1987), embriólogo y anatomista estadounidense.
 James Q. Wilson (1931-2012), politólogo y criminólogo estadounidense.
 James Wilson (1995), futbolista inglés.
 James Wilson, personaje de la serie de televisión House M. D.